Budíček může být:

 malý budík
 doba ranního probouzení 
 hromadné ranní probuzení více různých osob současně (například vojáků v kasárnách nebo dětí na letním táboře mládeže apod.)
 Okrašlovací spolek Budíček
 Budíček (příjmení) – české příjmení